Халифакс може да се отнася до:

Места 
 Великобритания
 Халифакс - град в графство Западен Йоркшър, Англия.

 Канада
 Халифакс - столица на провинция Нова Скотия (Нова Шотландия).

 Съединени щати
 Халифакс - река в окръг Волуша, щата Флорида, САЩ.
 Халифакс - град в окръг Халифакс, щата Вирджиния, САЩ.
 Халифакс - град в окръг Уиндъм, щата Върмонт, САЩ.
 Халифакс - град в окръг Плимът, щата Масачузетс, САЩ.
 Халифакс - град в окръг Халифакс, щата Северна Каролина, САЩ.
 Халифакс - окръг в щата Вирджиния, САЩ.
 Халифакс - окръг в щата Северна Каролина, САЩ.

Личности 
 Едуард Ууд, лорд Халифакс - първи граф на Халифакс, английски политик и лидер на Консервативната партия в страната (торите).

Произшествия 
 Взрив в Халифакс - взрив на 6 декември 1917 г. в най-тесния участък на пролива Те Нероус, който разделя град Халифакс в Канада на 2 части.

Други 
 „Хендли Пейдж Халифакс“ – британски самолет-бомбардировач.
 ФК „Халифакс Таун“ - футболен клуб от град Халифакс, графство Западен Йоркшър, Англия.
 „Система Халифакс“ – разговорен неодобрителен израз на български, вероятно свързан с взрива в гр. Халифакс, Канада.